Егиндибулак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Егиндибулак (быв. Кызылту) — аул в Хобдинском районе Актюбинской области.
 Егиндибулак — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Егиндибулак (быв. Цыганово) — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.

См. также 
 Егиндыбулак